Иван Ковач:
 Ковач, Иван (более известен под фамилией Пастелий; 1741—1799) — русинский церковный и культурный деятель, педагог, каноник, историк церкви и русинства, поэт-сатирик.
 Ковач, Иван (род. 1970) — венгерский фехтовальщик.
 Ковач, Иван (род. 1977) — словацкий футболист.